

Patronyme
 Henri Delecroix, (1861-1933), fut un homme politique français.
 Jean-Louis Delecroix, (1947- ), est un joueur de football français.
 Vincent Delecroix, (1969- ), est un philosophe et écrivain français.
Florian Delecroix (1994- ), est un joueur de handball français.  

Homonymie
Homonymie de patronyme